La XIV edizione della Coppa dei Campioni della CSI si è svolta a San Pietroburgo dal 15 al 23 gennaio 2011, questa edizione ha visto trionfare gli azeri dell'Inter Baku.

Fase a gruppi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Classifica marcatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2011
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a San Pietroburgo